Het provinciedistrict Vilvoorde vormde tot 2017 bij de Belgische provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Vlaams-Brabant een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde en de kieskantons Meise, Vilvoorde en Zaventem. Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Meise omvat de gemeenten Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Wemmel.
 Het kieskanton Vilvoorde omvat de gemeenten Kampenhout, Machelen, Vilvoorde en Zemst.
 Het kieskanton Zaventem omvat de gemeenten Hoeilaart, Kraainem, Overijse, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.

Geschiedenis 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 19 van de 40 zetels van het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde toegewezen (voorheen 22 van de 46). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Vlaams-Brabant werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1961: UNI/NUO 1974: BRU 1981: PVCM 1985: PVDA/PTB 1987: PVDA/PTB, SEP, PLC, POS-SAP 1968: PVDA/PTB, Sap/pos 1991: B.E.B., PTB-PVA, PVCS, 1994: B.E.B., NF, VVP

Vilvoorde
Vilvoorde